Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1966 je devetnajsto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 5. in 14. avgustom 1966 v Portillu, Čile, v štirih disciplinah za moške in ženske. Je edino svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki se je odvijalo na Južni polobli.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1966
1966 v športu
Šport v Čilu
Portillo